Pezzoli steht für:

 Museo Poldi Pezzoli, ein Kunstmuseum in Mailand
 Daria Pezzoli-Olgiati, eine Schweizer Religionswissenschaftlerin

Siehe auch:

 Pezzali
 Pezzolo